Deutelmoser ist der Name von

 Arno Deutelmoser (1907–1983), politischer Aktivist
 Erhard Deutelmoser (1873–1956), deutscher Offizier und Staatsbeamter
 Ferdinand Deutelmoser (1875–1941), österreichischer General, Luftfahrtexperte
 Matthias Deutelmoser (* 1971) deutscher Schauspieler und Synchronsprecher.